Příjmení Dobson nese více různých osobností:

 Fefe Dobson (* 1985) – kanadská zpěvačka a skladatelka
 Gordon Dobson (1889–1976) – britský fyzik a meteorolog
 Tamara Dobson (1947–2006) – americká herečka

Externí odkazy